Митрополи́т Августи́н (, в миру А́вгуст Ада́мович Пе́терсон, ; , Лифляндская губерния — 4 октября 1955, Гаутинг, Бавария) — митрополит Рижский и всея Латвии (Латвийская православная церковь (Константинопольский патриархат)).

Биография 
Родился 17 февраля 1873 года в латышской крестьянской семье, в Леяспипери Кечской волости.

В 1889 году окончил Рижское духовное училище по 2-му разряду. В 1895 окончил Рижскую духовную семинарию по 2-му разряду. Служил псаломщиком и учителем церковно-приходских школ в Сунтажах, Каплаве и Либаве.

В 1904 году рукоположён во диакона и позже иерея. Во время Первой Мировой войны — военный священник (10 января 1915 назначен в 399-й полевой запасной госпиталь). С 1926 по 1936 год — гарнизонный священник Даугавпилсской крепости. Овдовел.

С 1934 года ― ректор Елгавской духовной семинарии.

10 марта 1936 года Всецерковным собранием представителей Латвийской православной церкви при избрании кандидатов на пост митрополита Рижского получил большинство голосов (162 — за, 64 — против, 3 — недействительны); утверждён патриархом Константинопольским Вениамином. 21 марта 1936 года перед наречением во епископа пострижен в рясофор. 29 марта 1936 года в рижском Христорождественском кафедральном соборе хиротонисан во епископа и возведён в сан митрополита с титулом «Рижский и всея Латвии» (в юрисдикции Константинопольского патриархата). В связи с хиротонией награждён орденом Трёх звёзд 2-й степени.

Ректор Богословского института, открытого в Риге 21 сентября 1936 года вместо ликвидированной Рижской духовной семинарии; преподавал в нём гомилетику.

30 марта 1941 года после покаяния принят в юрисдикцию Московского патриархата. К лету 1941 года отправлен на покой.

После оккупации Латвии гитлеровцами отделился от Экзарха митрополита Сергия и образовал собственную церковную структуру, в которой, однако, состояли лишь несколько православных приходов в центральной Латвии (преимущественно на его родине — в Видземе).

Один из подписавших Меморандум Латвийского Центрального Совета от 17 марта 1944 года. В 1944 году эвакуировался из Риги в Германию, где много болел. С 1946 года входил в состав Русской православной церкви заграницей.

Скончался 4 октября 1955 года в Гаутинге, пригороде Мюнхена.

10 августа 2011 года перезахоронен на кладбище в Косе (Скуйенская волость Аматского края), рядом со своими родителями (согласно завещанию владыки, его перезахоронение на латвийской земле должно было состояться после восстановления независимости латвийского государства).

Примечания

Литература 
 Гаврилин А. В. Положение Латвийской Православной Церкви в 20-30 гг. XX в. Деятельность митр. Августина (Петерсона) по введению в Церкви латышского языка при богослужении и нового календарного стиля // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. — М., 2000. — С. 298—303.
 
 Документы по делу митрополита Рижского и всея Латвии Августина (Петерсонса) «Латвийской папки» Архива Архиерейского Синода Русской православной Церкви за границей / Вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Гаврилина // Православие в Латвии: Ист. очерки: Сб. ст. Вып. 5. — Рига, 2006. — С. 97-144
 «Завещание» митрополита Августина (Петерсонса) // rocorstudies.org, 29 октября 2017

Ссылки 
 Августин (Петерсон) на сайте «Русское православие»

Епископы Константинопольской православной церкви
Выпускники Рижской духовной семинарии
Митрополиты Латвийской православной церкви
Епископы Русской православной церкви заграницей
Русские эмигранты второй волны в Германии
Выпускники Рижского духовного училища